Падение Иерусалима:

 Падение Иерусалима — в ходе многочисленных .
 «Падение Иерусалима» (1903) — исторический роман Генри Райдера Хаггарда об осаде Иерусалима в 70 году.